Bosta – film del 2005 diretto da Philippe Aractingi
 Bosta – comune della provincia di Baranya (Ungheria)